El Estadio Iván Elías Moreno es un recinto deportivo para la práctica de fútbol ubicado en el Sector 3 - Grupo 15 - Av. Los Álamos del distrito de Villa El Salvador en la ciudad de Lima. Fue inaugurado el 2 de junio del 2002 con un encuentro deportivo entre los clubes Defensor Villa del Mar y Guardia Republicana. Posee una capacidad de 13 773 personas.

Historia

Iván Elías Moreno y Michel Azcueta
El estadio lleva el nombre de Iván Elías Moreno por un integrante del Consejo Estudiantil del Colegio Fe y Alegría 17, ubicado al lado del terreno en el que luego se construiría el estadio. Alumno del ilustre Michel Azcueta, maestro y político español, primer alcalde de Villa El Salvador, quien era profesor de dicho colegio. Iván Elías, además de buen estudiante era jugador del Sport Inca de la Liga Distrital de Villa El Salvador, equipo de su familia. En 1983, fue asesinado por apuñalamiento, debido a que se metió en una pelea tratando de solucionarla (en una fiesta a la cual lo llamaron para que sea el "padrino") y no ser atendido en un sinnúmero de hospitales a los que fue llevado. Durante su primer período como alcalde de Villa El Salvador, Michel Azcueta decidió homenajear al joven poniendo su nombre al Estadio, cuando aún su muerte estaba presente entre la juventud y los deportistas de Villa El Salvador. Este hecho no se materializó sino hasta finales del tercer período de Michel Azcueta, cuando iniciaron los trabajos de construcción del estadio.

Inauguración
El estadio Iván Elías Moreno fue inaugurado el 2 de junio de 2002 con el duelo entre Defensor Villa del Mar y Guardia Republicana, válido por la séptima fecha de la Segunda División Peruana. En aquella ocasión, el equipo local, Defensor Villa del Mar ganó con tantos de Hernán Alemán, Bratxo Gil, Ricardo Ronceros y Marco Portilla. Antes de su estreno oficial, dicho terreno estaba ocupado por el antiguo estadio Municipal de Villa El Salvador, que era un arenal en el que básicamente se jugaban los partidos de la liga. Gracias a la gestión del alcalde Michel Azcueta se pudo iniciar el proyecto que, finalmente, fue inaugurado durante el período como burgomaestre de Martín Pomar.

En sus inicios, se le conoció con el sobrenombre de "El Monumental de los Pobres", ya que cada fin de semana era testigo de como surgía el fútbol del distrito y lucía un lleno total cuando se presentaba en su pasto el Defensor Villa del Mar, que jugaba en la Copa Perú pero que lastimosamente desapareció.

Equipos locales
En sus más de diecisiete años de existencia, solo cuatro equipos han sido realmente locales en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. El primero de ellos fue el extinto Defensor Villa Del Mar en la Segunda División del 2002 al 2006, año en que perdió la categoría y no volvió a competir más. El Estudiantes de Medicina de Ica fue local en un único partido por la Primera División Peruana, el 2 de noviembre de 2003, en el que los iqueños cayeron por 0-4 ante Deportivo Wanka, que ganó con tantos de Frank Palomino, César Balbín (2) y Rodolfo Miñán. El año 2008, el Raymondi Cashapampa obtuvo el título del Interligas de Lima Metropolitana e incluso arribó hasta la Etapa Departamental, donde fue eliminado por el Juventud Barranco. Finalmente, el Club Deportivo Municipal devolvió la presencia del fútbol profesional en el distrito, ya que los años 2013 y 2014 participó en la Segunda División Peruana jugando de local todos sus partidos en este recinto, en el que obtuvo el ascenso el 2014, permitiéndole participar de la Primera División Peruana desde el año 2015, siendo la primera vez que Villa El Salvador tendría partidos de esta división activamente.

Remodelación
El año 2013, el Iván Elías Moreno fue remodelado permitiendo el acuerdo con el Club Deportivo Municipal para participar en sus encuentros de la Segunda División, y ahora en la Primera División.

"El Tacho" del Deportivo Municipal
Desde el año 2013, durante la gestión del presidente del Deportivo Municipal, Samuel Astudillo, se firmó un convenio con la Municipalidad de Villa El Salvador para que el Deportivo Municipal jugara sus partidos de local del campeonato de Segunda División en este recinto. En el año 2015 el convenio es modificado entre el presidente del Deportivo Municipal, Óscar Vega Bonadona, y el alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo, para dar el estadio en concesión por tres años al Deportivo Municipal y así enfrentar el Campeonato de Primera División del Fútbol Peruano. Desde esta época el Estadio Iván Elías Moreno es llamado por los hinchas del Deportivo Municipal con el apelativo de "El Tacho", en referencia al apodo de "basureros" que tienen los hinchas de este club.

Transporte

Bus (Metropolitano)
El estadio está ubicado a 500 metros del paradero "Mariátegui" de la Ruta Alimentadora AS-04 de Villa El Salvador del Sistema Metropolitano de Transporte de Lima, ubicado en el cruce de las avenidas Revolución y José Carlos Mariátegui, que se une a la ruta troncal del Metropolitano con el Terminal Sur Matellini.

Metro (Tren eléctrico)
A 2 kilómetros del estadio se ubica la Estación "Villa El Salvador" (último paradero) de la Línea 1 del Metro de Lima, ubicado en la avenida Separadora Industrial. En este punto se puede optar por servicios de taxi o mototaxi para llegar al estadio.

Datos curiosos

 Los asistentes prefieren ingresar a la tribuna de oriente, ya que tiene una tribuna más alta que la de occidente permitiendo una mejor visibilidad
 Los partidos de la Liga Distrital de Villa El Salvador jamás se han jugado en este estadio.

Véase también 
 Estadios de fútbol del Perú
 Liga Peruana de Fútbol
 Segunda División del Perú
 Villa El Salvador

Referencias 

Estadios de fútbol de la provincia de Lima
Estadios de fútbol inaugurados en 2002